de Kristelijke Arbeidersjongeren, onder andere in Vlaanderen
 de Katholieke Arbeidersjeugd (Nederland) in Nederland